Kortetjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kortetjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (3,96 ha)
Kortetjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Kortetjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (26,8 ha)
Pikku Kortetjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (6,14 ha)

Se även
Kortejärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn